Il 26 e 27 maggio 2013 (con ballottaggio il 9 e 10 giugno) nel Lazio si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Roma

Roma

Anzio

Fiumicino

Nettuno

Pomezia

Santa Marinella

Velletri

Frosinone

Ferentino

Latina

Aprilia

Formia

Sabaudia

Viterbo

Viterbo 

Lazio
2013